Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 odbywał się w dniach 9 - 16 września w Beihang University Gymnasium. Do rozdania było 20 kompletów medali.

Obiekty

Kwalifikacja 
Kwalifikację na igrzyska uzyskało 200 zawodników (120 mężczyzn i 80 kobiet)

Program

Medale

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008